Таррок:

 Таррок — унитарная единица в южной части церемониального графства Эссекс, Англия.
 Таррок — английский футбольный клуб из города Авели, Таррок, Эссекс.